Powiat Weilheim-Schongau (niem. Landkreis Weilheim-Schongau) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Oberland.

Siedzibą powiatu Weilheim-Schongau jest miasto Weilheim in Oberbayern.

Podział administracyjny 
W skład powiatu Weilheim-Schongau wchodzą:
 trzy gminy miejskie (Stadt)
 dwie gminy targowe (Markt)
 29 gmin wiejskich (Gemeinde)
 siedem wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)

Miasta:

Gminy targowe:

Gminy wiejskie:

Wspólnoty administracyjne:

Demografia

Polityka

Landrat 
 od 1 lipca 1972 do 30 kwietnia 1978: Georg Bauer (CSU)
 od 1 maja do 30 kwietnia 1996: Manfred Blaschke (CSU)
 od 1 maja 1996 do 30 kwietnia 2008: Luitpold Braun (CSU)
 od 1 maja 2008: Friedrich Zeller (SPD)

Kreistag

Zmiany administracyjne 
 1 stycznia 2007
 rozwiązanie wspólnoty administracyjnej Pähl-Raisting

Przypisy